Jesper Hansen peut désigner :
 Jesper Hansen (né en 1980), tireur sportif danois ;
 Jesper Hansen (né en 1985), joueur de football danois ;
 Jesper Hansen (né en 1990), cycliste danois ;
 Jesper Hansen (né en 1989), cycliste danois à ne pas confondre avec le précédent.